El término Margolles puede hacer referencia a:
 Margolles, una parroquia del concejo de Cangas de Onís, en el Principado de Asturias. 
 Margolles, una parroquia del concejo de Parres, en el Principado de Asturias.